Michał Przywara (1867-1906) – ksiądz katolicki, językoznawca, dialektolog, publicysta, folklorysta
 Michał Przywara (1886-) – doktor praw, pułkownik audytor Wojska Polskiego